Notodasus är ett släkte av ringmaskar. Notodasus ingår i familjen Capitellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Notodasus